Camesasca ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Camesasca (1792–1840), liberaler hessischer Landtagsabgeordneter und Ehrenbürger von Lampertheim
 Peter Camesasca (1798–1859), Kreisrat in Bensheim und hessischer Landtagsabgeordneter, Bruder von Anton